Andrzej Rozenek (ur. 1969) – polski polityk
 Jacek Rozenek (ur. 1969) – polski aktor
 Małgorzata Rozenek (ur. 1978) – polska prezenterka telewizyjna i prawniczka

Zobacz też:
 Rożenek – wieś w Polsce
 Rożenek (gromada)